Шуваевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Шуваевка — хутор в Новооскольском районе Белгородской области.
 Шуваевка — посёлок в Чучковском районе Рязанской области.